Moutiers – comune francese dell'Eure-et-Loir
 Moutiers – comune francese dell'Ille-et-Vilaine
 Moutiers – comune francese della Meurthe e Mosella
 Moûtiers – comune francese della Savoia
 Moutiers-au-Perche – comune francese dell'Orne
 Moutiers-en-Puisaye – comune francese della Yonne
 Moutiers-les-Mauxfaits – comune francese della Vandea
 Moutiers-Saint-Jean – comune francese della Côte-d'Or
 Moutiers-sous-Argenton – comune francese delle Deux-Sèvres
 Moutiers-sous-Chantemerle – comune francese delle Deux-Sèvres
 Moutiers-sur-le-Lay – comune francese della Vandea

Pagine correlate 
 Mouthier – pagina di disambiguazione
 Moutier (disambigua) – pagina di disambiguazione